''Luisa María Teresa de Artois (en francés, Louise Marie Thérèse d'Artois; París, 21 de septiembre de 1819-Venecia, 1 de febrero de 1864) fue la hija mayor del príncipe Carlos Fernando de Francia, duque de Berry, y de la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias. Su abuelo paterno fue el rey Carlos X de Francia. Fue hermana de Enrique, conde de Chambord, pretendiente legitimista al trono como Enrique V.

Tras la muerte de su padre, ella y su hermano se fueron a vivir con su tía, la duquesa de Angulema, María Teresa de Francia, hija del rey Luis XVI de Francia y de María Antonieta de Austria, que vivía en un mansión cerca de Viena llamada Frohsdorf.

 Infancia y juventud 

Nacida en 1819, fue el primer vástago superviviente de los príncipes Carlos Fernando, duque de Berry, y de su esposa, María Carolina de Nápoles y Sicilia. Antes de su nacimiento, sus padres nombraron a la vizcondesa de Gontaut como su Gouvernante, para que de esta forma dirigiera su formación, como era costumbre entre los príncipes franceses. A su nacimiento se le dio el apelativo consuetudinario en la monarquía francesa para la nieta de Francia de mayor rango, Mademoiselle, por el que fue conocida hasta su matrimonio. Recibió lecciones de profesores como Michelet y sobre distintas materias, así como clases de piano, escritura, danza, música e inglés. Su educación se extendió hasta 1834, en que la ya duquesa de Gontaut dejó su cargo.

Después de la Revolución de 1830, en que su abuelo, Carlos X, fue expulsado del trono, siguió junto con su hermano, el duque de Burdeos, a su abuelo y a sus tíos, el delfín y la delfina, al exilio en distintos países europeos, hasta su matrimonio en 1845.

 Matrimonio y descendencia 
El 10 de noviembre de 1845 contrajo matrimonio con el duque Carlos III de Parma (1823-1854), hijo del duque Carlos II de Parma y de María Teresa de Saboya, y por aquel entonces príncipe heredero del Ducado de Luca. De esta unión nacerían cuatro hijos:

 Margarita (1847-1893), desposó al infante Carlos María de Borbón y Austria-Este, duque de Madrid; con descendencia.
 Roberto I (1848-1907), duque de Parma. Desposó en primeras nupcias a la princesa María Pía de Borbón-Dos Sicilias, y en segundas nupcias a la infanta María Antonia de Portugal; con descendencia de ambos matrimonios.
 Alicia (1849-1935), desposó al gran duque Fernando IV de Toscana; con descendencia.
 Enrique (1851-1905), conde de Bardi. Desposó en primeras nupcias a la princesa María Luisa de Borbón Dos-Sicilias, y en segundas nupcias a la infanta Adelgunda de Portugal; sin descendencia de ambos matrimonios.

 Títulos 
 21 de septiembre de 1819-10 de noviembre de 1845: Su Alteza Real la princesa Luisa María Teresa de Artois, nieta de Francia.
 De forma corriente era conocida como: 'Mademoiselle o Su Alteza Real Mademoiselle ("Son Altesse Royale Mademoiselle").
 10 de noviembre de 1845-17 de diciembre de 1847: Su Alteza Real la princesa heredera de Lucca.
 17 de diciembre de 1847-19 de abril de 1849: Su Alteza Real la duquesa heredera de Parma.
 19 de abril de 1849-27 de marzo de 1854: Su Alteza Real la duquesa de Parma.
 27 de marzo de 1854-3 de diciembre de 1859: Su Alteza Real la duquesa viuda de Parma, regente de Parma.
 3 de diciembre de 1859-1 de febrero de 1864: Su Alteza Real'' la duquesa viuda de Parma.

 Ancestros 

 Distinciones honoríficas 
 30 de noviembre de 1823:''' Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

Consortes reales de la casa de Borbón de Francia
Duquesas consortes de Parma
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Casa de Borbón-Parma
Nietas de Francia
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantas de España por matrimonio
Infantes de España del siglo XIX
Damas de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en París
Fallecidos en Venecia